Янота — польське прізвище. Відомі носії:
 Євген Янота — польський краєзнавець, альпініст, педагог;
 Наталія Янота — польська піаністка;
 Юліуш Янота — польський піаніст, музичний педагог і композитор. 

Польські прізвища